Эстонские монеты евро — современные денежные знаки Эстонии, введённые в обращение 1 января 2011 года. На национальной стороне монет в качестве отличительных знаков располагается карта Эстонии в современных границах, 12 звёзд, название страны на эстонском языке («EESTI») и год выпуска монеты.

Впервые информирование населения во время перехода на евро ведётся на двух языках: эстонском и русском.

Чеканятся на Монетном дворе Финляндии.

Дизайн национальной стороны

Стартовый комплект 

С 1 декабря 2010 года все частные лица могли купить стартовые комплекты эстонских евро монет за 200 крон. Комплект содержал монеты на 12,79 евро (200,12 крон). Они продавались во всех банковских конторах и почтовых отделениях до 31 декабря 2010 года. Всего выпущено 600 000 экземпляров.

В этом комплекте 42 монеты:

 1 цент — 7 монет;
 2 цента — 6 монет;
 5 центов — 6 монет;
 10 центов — 6 монет;
 20 центов — 6 монет;
 50 центов — 5 монет;
 1 евро — 4 монеты;
 2 евро — 2 монеты;
 1 жетон безопасности, подтверждающий подлинность комплекта.

Для предприятий выпущено 2 разновидности комплекта евромонет: на 111 евро и 198 евро. Их можно было заказать до 20 декабря 2010 года.

Комплект 111 евро содержит монеты:
 1 цент — 50 монет (1 ролик);
 2 цента — 50 монет (1 ролик);
 5 центов — 50 монет (1 ролик);
 10 центов — 40 монет (1 ролик);
 20 центов — 40 монет (1 ролик);
 50 центов — 40 монет (1 ролик);
 1 евро — 25 монет (1 ролик);
 2 евро — 25 монет (1 ролик).

Комплект 198 евро содержит монеты:
 1 цент — 100 монет (2 ролика);
 2 цента — 100 монет (2 ролика);
 5 центов — 100 монет (2 ролика);
 10 центов — 120 монет (3 ролика);
 20 центов — 40 монет (1 ролик);
 50 центов — 40 монет (1 ролик);
 1 евро — 50 монет (2 ролика);
 2 евро — 50 монет (2 ролика).

Тираж

Памятные монеты

Скандал с картой 

Почти сразу после введения монет в обращение власти Эстонии были обвинены в искажении границ страны на изображённой на монетах карте, по словам правозащитника С. Н. Середенко, захватывающей часть российской территории, на что посол Эстонии в России заявил, что «одного взгляда на эти монеты достаточно, чтобы убедиться, что граница, изображённая на всех эстонских монетах, соответствует нынешней границе, а не довоенной». Ещё в сентябре 2010 года дизайнер монет отмечал, что первоначальный рисунок границ на монетах был изменён, и в итоге на монетах отображаются новые границы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт о переходе на евро (по-русски)
 The Euro Information Website — Estonia
 SEB Банк: Предварительное обеспечение наличностью

Эстония
Монеты Эстонии
Российско-эстонские отношения
Экономика Эстонии